Le mont Belford est un sommet du Colorado.
Christine Belford est une actrice américaine.